Gardon peut désigner :
 le gardon, petit poisson d'eau douce ;
 le gardon galant, autre poisson d'eau douce ;
 le gardon, instrument de musique à cordes d'origine hongroise ;
 le Gardon, aussi appelé le Gard, rivière du sud-est de la France, formée par :
le Gardon d'Anduze,
le Gardon d'Alès.
 le Gardon, affluent de la rivière d'Ain.

Patronyme 

 Bernard Gardon (né en 1951), footballeur français ;
 Olivier Gardon, pianiste français.

Voir aussi 
 Ce terme est également utilisé dans l'expression « frais comme un gardon » (expression dans le dictionnaire).
Le Gardon appelé aussi Natrix maura vit dans le lac du Broc près de Nice

Homonymie d'hydronyme